Andrzej Krawczyk (historyk, ambasador)
 Andrzej Krawczyk (lekkoatleta)
 Andrzej Krawczyk (piłkarz ręczny)